У 1889–1890 чемпіонат Футбольної ліги проводився вдруге, і знову перемогла команда Престон Норт-Енд. У змаганнях взяли участь ті ж 12 команд, що й у першому сезоні. За перемогу команда отримувала два очки, за нічию — одне, за поразку — нуль. Ця система збереглася до 1980-тих.

Огляд 
У ньому взяли участь 12 команд, які провели по два матчі між собою. Змагання проходили з 7 вересня 1889 року до 31 березня 1890 року.

Турнірна таблиця

Результати матчів

Примітки

Посилання 
 
 rsssf 

Футбольна ліга
Англія
Англія